Ankerstjerne har flere betydninger:

 Johan Ankerstjerne (grosserer) (1835-1913) – dansk grosserer, politiker og etatsråd (Johan Martin Christoffer Ankerstjerne)
 Johan Ankerstjerne (filmfotograf) (1886-1959) – dansk filmfotograf og direktør
 Ankerstjerne (rapper) (født 1984) – dansk rapper (egl. Lars Ankerstjerne Christensen)
 Ankerstjerne (album) – album med den danske rapper Ankerstjerne
 Johan Ankerstjerne A/S – dansk filmlaboratorium